Думниця — річка в Україні, Львівська область
Думниця — річка в Україні, Чернігівська область
Думниця — село, Львівська область, Буський район